La Coppa Italia di pallacanestro maschile 1968-1969 è stata la seconda edizione della manifestazione. La finale si è disputata al Palazzo dello Sport di Roma ed il trofeo è stato vinto dalla Pallacanestro Varese.

Prima fase

Qualificazioni 
6 ottobre 1968

Primo turno 
13 ottobre 1968

Secondo turno 
20 ottobre 1968

Seconda fase 
27 ottobre 1968

Fase finale

Verdetti 
 Vincitrice della Coppa Italia: Ignis Varese
Formazione: Consonni, Ottorino Flaborea, Claudio Malagoli, Dino Meneghin, Aldo Ossola, Francesco Ovi, Lino Paschini, Manuel Raga, Edoardo Rusconi, Massimo Villetti. Allenatore: Nico Messina.

Note

Bibliografia
 Almanacco illustrato del basket '90. Modena, Panini, 1989.

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1969
1969